Poppendorf (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Poppendorf (Stiermarken), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken